Zwickau bezeichnet:
 Zwickau, Stadt in Sachsen, Deutschland
 Cvikov, Stadt im Okres Česká Lípa, Tschechien (bis 1945 amtlich Zwickau)
 Zvíkov, Gemeinde im Okres Český Krumlov, Tschechien (bis 1945 amtlich Zwickau)

Siehe auch:
 Klein-Zwickau